Nunukan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Utara. Stand 2020 leben hier circa 183.494 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Nunukan ist die gleichnamige Stadt Nunukan.

Geographie 

Nunukan bildet den nördlichen Teil von Kalimantan Utara. Es grenzt im Norden und im Westen an Malaysia. Im Süden grenzt es an die Kabupaten Malinau und Tana Tidung der gleichen Provinz. Im Osten reicht Nunukan an die Celebessee. Administrativ unterteilt sich Nunukan in 19 Distrikte (Kecamatan) mit 240 Gemeinden (Desa und Kelurahan).

Einwohner 
2020 lebten in Nunukan 183.494 Menschen, 96.587 Männer und 86.907 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 13 Personen pro Quadratkilometer. 74 Prozent der Einwohner sind Muslime und 26 Prozent Christen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Utara
Geographie (Borneo)